Četvêrec  je lahko:
 četverec ali tetraeder – geometrijsko telo omejeno s štirimi ploskvami
 četverec – čoln za štiri veslače (glej veslanje)
 vektor četverec – vektor v štirirazsežnem prostoru Minkovskega